CSD — трёхбуквенная аббревиатура, которая может обозначать:

 Сербский динар в 2003 году обозначался CSD (с 2004 RSD).
 Circuit Switched Data — технология передачи данных для мобильных телефонов.
 Гей-парад () — политическая демонстрация в защиту прав сексуальных меньшинств.
 Carbonated Soft Drinks — газированные безалкогольные напитки.
 Correlative sex determination — механизм определения пола по соотношению аутосомных и половых хромосом.
 Привод постоянных оборотов () — устройство для привода генератора, требующего постоянной частоты вращения, от двигателя с переменной частотой вращения.
 Комиссия ООН по устойчивому развитию ().